Litoral (Argentinië): een streek in Argentinië
 Litoral de Atacama: een provincie van Bolivia
 Litoral (historische provincie): de kustprovincie die Bolivia als gevolg van de Salpeteroorlog aan Chili moest afstaan
 Litoral (Equatoriaal-Guinea): een provincie van Equatoriaal-Guinea

Zie ook 
 Litoral
 Littoraal